Ferslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Ferslev Kirke (Frederikssund Kommune) – en kirke i Ferslev Sogn i Frederikssund Kommune
 Ferslev Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Ferslev Sogn i Aalborg Kommune